Lift kan syfta på:

 Släplift – en anläggning som transporterar skidåkare och snowboardåkare uppför en skidbacke
 Patientlift - felstavning för Patientlyft – ett mekaniskt arbetstekniskt redskap som inom vården används för att förflytta rörelsehindrade patienter
 Lift – ett vertikalt transportmedel för personer eller varor, oftast mellan våningsplan i byggnader, se hiss
 Saxlift – ett redskap för höjdarbete
 Skylift – ett redskap för höjdarbete
 Lift eller babylift – en bärkassliknande tingest för spädbarn, ofta använd i barnvagn

Se även
Liftning